Štrokavi pazuh je drugi studijski album hip hop glazbenika Ajs Nigrutina objavljen 2005. u One Recordsu u Srbiji. Album je snimljen u studiju "Studio sa bazenom, teretanom i halom za basket opremljen hi-tec tehnologijom Cali U.S.A.".

Popis pjesama

Izvori, vanjske poveznice 
Diskografija albuma
One Records web stranica

Srbijanski glazbeni albumi
Albumi iz 2005.